Der Claas Ares ist eine Traktoren-Baureihe des Landmaschinenherstellers Claas in Harsewinkel, der in den drei Baureihen Claas Ares 500/600 (1. Generation), Claas Ares 500/600 (2. Generation) sowie Claas Ares 800 gebaut wurde.

Geschichte 
Der Claas Ares wurde erstmals 2003 bei dem Jubiläum von Claas vorgestellt. Produziert wurden die Fahrzeuge im Claas-Traktorenwerk Le Mans. Die Baureihe wurde 2009 eingestellt. Der Nachfolger ist der Claas Arion.

Technik 
Der Ares 600 ist ein zweiachsiger Schlepper mit vorderer und hinterer Starrachse. Die als Pendelachse ausgeführte Vorderachse ist auf Wunsch mit Einzelradfederung ausgestattet. Der Vorderachsantrieb kann abgeschaltet werden, sowohl Vorder- als auch Hinterachse können gesperrt werden. Vom Motor wird die Antriebskraft auf ein Getriebe übertragen, das mit sechs automatischen Lastschaltstufen und vier elektronisch gesteuerten Gruppen ausgestattet ist und somit 24 Vor- und Rückwärtsgänge hat. Im „Superkriechgang“ beträgt die niedrigste fahrbare Geschwindigkeit 110 m/h, die höchste Geschwindigkeit im 24. Gang beträgt 40 km/h. Weiters ist der Ares 600 mit einer Zapfwelle ausgestattet, die sich mit 540 oder 1000 min−1 drehen kann. Sie wird über eine nasse Mehrscheibenkupplung zugeschaltet. Auf Wunsch ist auch eine Frontzapfwelle lieferbar gewesen. Der Motor stammt von DPS und ist ein Reihensechszylinder-Dieselmotor mit Turboaufladung und elektronisch gesteuerter Einspritzung. Er schöpft aus rund 6,8 l Hubraum je nach Modell eine Leistung von 80,9 kW, 91,9 kW oder 103 kW (nach ECE R24). Die Kabine ist vom Typ ATZ und ist mit Klimaanlage und vollgefedertem Sitz ausgestattet.

Technische Daten

Claas Ares 500/600 der 1. Generation

Claas Ares 500/600 der 2. Generation

Claas Ares 800

Literatur 
 Ares 697 • 657 • 617 (PDF; 3,7 MB) Claas-Prospekt

Weblinks 

Ares